Вайсс, Пол:
  (1898—1989) — австрийский нейробиолог.
 Вайсс, Пол (1911—1991) — немецкий и британский математик и физик-теоретик.
  (1901—2002) — американский философ-метафизик.
  (род. 1953) — американский нанотехнолог.